Йорн — фамилия. Известные носители:
 Йорн, Асгер (1914—1973) — датский художник.
 Йорн, Карл (1873—1947) — немецко-американский оперный певец.
 Йорн, Пит (род. 1974) — американский певец.